

Persone 
 Jeanne Arth (1935) – tennista statunitense

Geografia

Germania 
 Arth – ex comune ora frazione di Furth, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Arth – città nel distretto di Svitto (Canton Svitto)

Galles 
 Arth – fiume

Pagine correlate 
 Art